les homonymies.
La Maison des bories, roman de Simonne Ratel (1932), Prix Interallié.
La Maison des bories, film de Jacques Doniol-Valcroze (1970).